Okręty Royal Navy o nazwie HMS "Enterprise" lub HMS "Enterprize":

 Pierwszy HMS "Enterprise" był 24 działową francuską fregatą "L'Entreprise", przejętą przez Brytyjczyków w 1705. Po przejęciu służyła jako okręt szóstej rangi (ang. sixth-rate) w Royal Navy.
 Drugi HMS "Enterprize" był 40 działowym okrętem piątej klasy zwodowanym w 1709.
 Trzeci HMS "Enterprize" był "barca longa" przejętym od Hiszpanii w 1743 na Morzu Śródziemnym i przeklasyfikowanym na slup. Był używany jako tender i okręt pomocniczy. W 1748 został sprzedany na Minorce.
 Czwarty HMS "Enterprize" nosił wcześniej nazwę HMS "Norwich". Oryginalnie miał 50 dział, ale w 1744 został przebudowany i w wyniku zmniejszenia liczby dział do 44 został przeklasyfikowany do piątej klasy. Był w służbie do 1764.
 Piąty HMS "Enterprize" był okrętem głównym dla typu 27 fregat szóstej klasy. Został zwodowany w 1774 i był w służbie do 1784. Później służył poza Royal Navy.
 Szósty HMS "Enterprise" był handlowym statkiem zakupionym w 1848 roku do pomocy w misjach badawczych Arktyki.
 Siódmy HMS "Enterprise" był slupem wojennym zwodowanym w 1864 i sprzedanym w 1884.
 Ósmy HMS "Enterprise" był lekkim krążownikiem Emerald, który został zwodowany w 1919 i brał udział w II wojnie światowej.
 Dziewiąty HMS "Enterprise" był przybrzeżnym okrętem badawczym będącym w służbie w latach 1959 - 1985.
 Dziesiąty HMS "Enterprise" jest wielozadaniowym okrętem badawczym (hydrograficznym/oceanograficznym), który został zwodowany w 2002 i przyjęty do służby w 2003.

Cztery inne okręty zostały nazwane przez Royal Navy nazwą "Enterprise", ale nie weszły do służby i dlatego ich nazwa nie jest poprzedzona prefiksem HMS:
 Pierwszy "Enterprise" był uzbrojonym parowcem Brytyjskiej Kompanii Indii Wschodnich, który służył w czasie Pierwszej Wojny Chińskiej w latach 1839 - 1840 i w Drugiej Wojnie Birmańskiej w 1852.
 Drugi "Enterprise" był holownikiem portowym, który służył w stoczni w Portsmouth w latach 1899 - 1919. Później został przemianowany na "Emprise" i służył do 1947.
 Trzeci "Enterprise" był pomocniczym okrętem patrolowym służącym jako okręt układający sieci przeciw okrętom podwodnym. Służył on w Harwich Local Forces w latach 1914 - 1918.
 Czwarty "Enterprise II" był okrętem który bazował w Larne, ale został przeniesiony na wody włoskie w listopadzie 1915. W marcu 1916 wszedł na minę morską w pobliżu Brindisi i zatonął wraz z ośmioma osobami.

Zobacz też 
okręty noszące nazwę USS "Enterprise"

Enterprise